La saison 2022-2023 est la  du 
championnat de République tchèque de hockey sur glace.

Extraliga

Contexte 
La saison régulière débute le  par une rencontre entre le HC Kometa Brno et le HC Energie Karlovy Vary. Un total de 52 tours est disputé. Le  se dispute la dernière journée de la saison régulière.

Participants

1.Liga

Participants

2.Liga

Participants 

Ouest
 HC Benátky nad Jizerou
 HC Stadion Cheb
 Piráti Chomutov
 HC Děčín
 HC Wikov Hronov
 HC Vlci Jablonec nad Nisou
 HC Klatovy
 HC Letci Letňany
 Mostečtí lvi
 IHC Králové Písek
 HC Kobra Praha
 HC Baník Příbram
 HC Řisuty
 HC Tábor
 HC Slovan Ústí nad Labem
 HC Stadion Vrchlabí

Est
 AZ Heimstaden Havířov
 BK Havlíčkův Brod
 SPKM Baník Hodonín
 HC ISMM Kopřivnice
 HK Nový Jičín
 HC Slezan Opava
 HC Bobři Valašské Meziříčí
 HHK Velké Meziříčí
 Hokej Vyškov
 SKLH Žďár nad Sázavou
 Orli Znojmo

Références 

2022-2023
République tchèque
Hockey sur glace
Hockey sur glace